Le British Poultry Standard (Standard britannique des volailles) est le standard de race le plus ancien au monde en ce qui concerne l'élevage de volaille. Il est publié par le Poultry Club of Great Britain et constitue la référence officielle dont se servent les juges pour évaluer les sujets présentés aux différents concours et expositions au Royaume-Uni et en Irlande.

Histoire

Ce standard a été publié pour la première fois en 1865 par le premier Poultry Club of Great Britain, club qui avait été fondé trois ans auparavant. Ce standard est intitulé alors The standard of excellence in Exhibition Poultry et il est édité par William Bernhardt Tegetmeier. C'est la première publication de ce genre. La compilation et la mise à jour est ensuite confiée à l'actuel Poultry Club of Great Britain. L'édition actuelle date de 2008 par Blackwell, la sixième dans cette numérotation.

Utilité
Ce standard sert de référence officielle aux juges des concours et expositions de volailles au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Il contient les standards de race de plus de cent cinquante races de poule, de canard, d'oie et de dindon ; les races de pigeon domestique ne sont pas comprises.

Éditions
Les éditions de ce standard sont les suivantes à quelques exceptions :
 William Bernhard Tegetmeier (éd.). The Standard of Excellence in Exhibition Poultry, authorized by the Poultry Club. London: Groombridge and Sons, for the Poultry Club, 1865.
The Poultry Book: comprising the breeding and management of profitable and ornamental poultry, their qualities and characteristics; to which is added the Standard of Excellence in exhibition birds, authorized by the Poultry Club. [S.l.]: Routledge, 1867.
Harrison Weir (illustrateur). The Poultry Book: comprising the breeding and management of profitable and ornamental poultry, their qualities and characteristics; to which is added "The Standard of Excellence in Exhibition Birds," authorized by the Poultry Club. London; New York : George Routledge and Sons, the Broadway, Ludgate, 1867.
 [A.M. Halsted]. The Standard of Excellence as adopted by the American Poultry Society, being a reprint of the same as compiled and adopted by the London Poultry Club, with alterations and additions, adapting it to America. New York: A.M. Halsted, 1867.
 William Bernhard Tegetmeier, Harrison Weir (illustrator). The Poultry Book: comprising the breeding and management of profitable and ornamental poultry, their qualities and characteristics; to which is added "The Standard of Excellence in Exhibition Birds," authorized by the Poultry Club. New edition, greatly enlarged. London; New York : George Routledge and Sons, the Broadway, Ludgate, 1873.
 The standard of excellence in exhibition poultry, authorised by the Poultry Club, to which is added the American standard. Reprinted from the original editions, with additions. London, 1874.
 Alexander Comyns (éd.). The Standard of Perfection for Exhibition Poultry. London: Office of the Poultry Club, [1886].
 T. Threlford (éd.), Lewis Wright (introduction). The Poultry Club Standards, containing a complete description of all the recognised varieties of fowls, second edition. London; Paris; New York; Melbourne: Cassell & Company, 1901.
 Lewis Wright. The New Book of Poultry. With Forty-Five Plates, by J.W. Ludlow, and the Poultry Club Standards of Perfection for the Various Breeds. London; Paris; New York; Melbourne: Cassell and Company, 1902. (reprinted 1904)
 T. Threlford (éd.), Lewis Wright (introduction). The Poultry Club Standards. Containing a complete description of all the recognised varieties of fowls, third edition. London: Cassell, 1905.
 Sidney Hubert Lewer, Lewis Wright. Wright's Book of Poultry. Revised and edited in accordance with the latest Poultry Club standards by S. H. Lewer. London; Paris; New York; Melbourne: Cassell and Company, [n.d., after 1910].
 William White Broomhead (éd.). The Poultry Club Standards: containing a complete description of all the recognised varieties of fowls, ducks, geese and turkeys, fifth edition. London: The Poultry Club, 1922.
 The Poultry Club Standards, sixth edition. London: Poultry Club of Great Britain, 1923.
 The Poultry Club Standards, seventh edition. London: The Poultry Club, 1926.
 The Poultry Club Standards, eighth edition. London: The Poultry Club, 1930.
 [Poultry Club of Great Britain]. British Poultry Standards: Complete specifications and judging points of all standardised breeds and varieties of poultry as compiled by the specialist breed societies and recognised by The Poultry Club of Great Britain. London: Poultry World in association with the Poultry Club of Great Britain, [1954].
 [Poultry Club of Great Britain]. British Poultry Standards. Complete specifications and judging points of all standardised breeds and varieties of poultry as compiled by the specialist breed societies and recognised by the Poultry Club of Great Britain, revised edition, with illustrations. London: Poultry World, [1960].
 C. George May (éd.). British Poultry Standards: Complete specifications and judging points of all standardized breeds and varieties of poultry as compiled by the Specialist Breed Societies and recognized by the Poultry Club of Great Britain. London: Iliffe Books, 1971.
 David Hawksworth. British Poultry Standards: Complete specifications and judging points of all standardized breeds and varieties of poultry as compiled by the Specialist Breed Societies and recognized by the Poultry Club of Great Britain. London; Boston: Butterworth Scientific, 1982.
 British Poultry Standards: Complete specifications and judging points of all standardized breeds and varieties of poultry as compiled by the Specialist Breed Societies and recognized by the Poultry Club of Great Britain, fourth edition, revised by David Hawksworth. Oxford: Blackwell Scientific, 1994. .
 Victoria Roberts (éd.). British Poultry Standards: Complete specifications and judging points of all standardized breeds and varieties of poultry as compiled by the Specialist Breed Societies and recognized by the Poultry Club of Great Britain, fifth edition. Oxford: Blackwell Science, 1997. .
 British Poultry Standards: Complete specifications and judging points of all standardized breeds and varieties of poultry as compiled by the Specialist Breed Clubs and recognised by the Poultry Club of Great Britain. Oxford: Blackwell, 2008. .

Notes et références

Voir aussi 
 Races reconnues par le British Poultry Standard
 American Standard of Perfection

Élevage au Royaume-Uni
Sélection des animaux d'élevage